Свен Фридрих (род. 1 июня 1974, Берлин, ГДР) — немецкий музыкант, певец и продюсер. Известен своими проектами Dreadful Shadows, Zeraphine и Solar Fake.

Музыкальная карьера 
Родился в Восточном Берлине. С шести лет начал получать уроки гитары, фортепиано и ударных, а в подростковом возрасте - также уроки джаз- и поп-пения. Начиная с 1988 года, Фридрих играл в различных группах в качестве барабанщика, гитариста или клавишника. В 1990 году он пел в первый раз в группе под названием The Nuisance, которая переросла в Dreadful Shadows. В 2001 году Фридрих вместе с Норманом Зельбихом, не без помощи Томми Хайна, основал группу Zeraphine, а в 2007 — свой сольный проект Solar Fake. Также Свен Фридрих пишет музыку для телешоу под псевдонимом.

Дискография

Dreadful Shadows 
Полноформатные альбомы
 1994: Estrangement 
 1996: Buried Again
 1998: Beyond the Maze 
 1999: The Cycle
 
EP и синглы
 1995: Homeless EP
 1997: Burning the Shrouds 
 1999: Twist in My Sobriety
 1999: Futility 
 2000: Apology EP

Zeraphine 
Полноформатные альбомы
 2002: Kalte Sonne
 2003: Traumaworld
 2005: Blind Camera
 2006: Still
 2010: Whiteout

Сборники
 2007: Years in Black (Best-of)

Синглы
 2002: Die Wirklichkeit
 2003: Be My Rain
 2004: New Year’s Day
 2005: Die Macht in dir
 2006: Still Inside Your Arms
 2010: Out of Sight

Solar Fake 

Полноформатные альбомы
 2008: Broken Grid
 2011: Frontiers
 2013: Reasons to Kill
 2015: Another Manic Episode

EP
 2009: Resigned EP
 2015: All the things you say
2018: You Win. Who Cares?

Примечания

Ссылки 
 
 Friedrich im Gespräch
 Solar Fake
 Zeraphine
 Dreadful Shadows

Рок-музыканты Германии